Cantonul Montdidier este un canton din arondismentul Montdidier, departamentul Somme, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Andechy || align="right" | 265 || align="right" | 80700 || align="right" | 80023
|-
| Assainvillers || align="right" | 144 || align="right" | 80500 || align="right" | 80032
|-
| Ayencourt || align="right" | 173 || align="right" | 80500 || align="right" | 80049
|-
| Becquigny || align="right" | 104 || align="right" | 80500 || align="right" | 80074
|-
| Bouillancourt-la-Bataille || align="right" | 135 || align="right" | 80500 || align="right" | 80121
|-
| Boussicourt || align="right" | 78 || align="right" | 80500 || align="right" | 80125
|-
| Bus-la-Mésière || align="right" | 145 || align="right" | 80700 || align="right" | 80152
|-
| Cantigny || align="right" | 108 || align="right" | 80500 || align="right" | 80170
|-
| Le Cardonnois || align="right" | 99 || align="right" | 80500 || align="right" | 80174
|-
| Courtemanche || align="right" | 96 || align="right" | 80500 || align="right" | 80220
|-
| Davenescourt || align="right" | 507 || align="right" | 80500 || align="right" | 80236
|-
| Erches || align="right" | 169 || align="right" | 80500 || align="right" | 80278
|-
| Ételfay || align="right" | 391 || align="right" | 80500 || align="right" | 80293
|-
| Faverolles || align="right" | 155 || align="right" | 80500 || align="right" | 80302
|-
| Fescamps || align="right" | 145 || align="right" | 80500 || align="right" | 80306
|-
| Fignières || align="right" | 142 || align="right" | 80500 || align="right" | 80311
|-
| Fontaine-sous-Montdidier || align="right" | 121 || align="right" | 80500 || align="right" | 80326
|-
| Gratibus || align="right" | 169 || align="right" | 80500 || align="right" | 80386
|-
| Grivillers || align="right" | 65 || align="right" | 80700 || align="right" | 80391
|-
| Guerbigny || align="right" | 263 || align="right" | 80500 || align="right" | 80395
|-
| Hargicourt || align="right" | 403 || align="right" | 80500 || align="right" | 80419
|-
| Laboissière-en-Santerre || align="right" | 145 || align="right" | 80500 || align="right" | 80453
|-
| Lignières || align="right" | 143 || align="right" | 80500 || align="right" | 80478
|-
| Malpart || align="right" | 66 || align="right" | 80250 || align="right" | 80504
|-
| Marestmontiers || align="right" | 104 || align="right" | 80500 || align="right" | 80511
|-
| Marquivillers || align="right" | 155 || align="right" | 80700 || align="right" | 80517
|-
| Mesnil-Saint-Georges || align="right" | 178 || align="right" | 80500 || align="right" | 80541
|-
| Montdidier || align="right" | 6 119 || align="right" | 80500 || align="right" | 80561
|-
| Piennes-Onvillers || align="right" | 352 || align="right" | 80500 || align="right" | 80623
|-
| Remaugies || align="right" | 119 || align="right" | 80500 || align="right" | 80667
|-
| Rollot || align="right" | 768 || align="right" | 80500 || align="right" | 80678
|-
| Rubescourt || align="right" | 141 || align="right" | 80500 || align="right" | 80687
|-
| Villers-Tournelle || align="right" | 161 || align="right" | 80500 || align="right" | 80805
|-
| Warsy || align="right" | 119 || align="right" | 80500 || align="right" | 80822
|}
 
 

Cantoane în Somme